Příjmení Lombardi nosí více různých osobností:

Lombardi
 Federico Lombardi (* 1942) – italský jezuita
 Luigi Lombardi (1867–1958) – italský politik a senátor parlamentu italského království
 Pietro Lombardi (1922–2011) – italský řecko-římský zápasník

podobné
 Lombard či Lombardo – rozcestník

Externí odkazy